Andrea Lulli (1953) – politico italiano
 Folco Lulli (1912-1970) – attore, regista e partigiano italiano
 Gianluca Lulli (1972) – ex cestista italiano
 Giovanni Battista Lulli o Jean-Baptiste Lully (1632-1687) – compositore, ballerino e strumentista italiano naturalizzato francese
 Piero Lulli (1923-1991) – attore italiano

Pagine correlate 
Lully